Алия́га (; ) — пересыхающая река на территории Одесской области Украины. Длина реки — 65 км, площадь бассейна — 467 км². 

Берёт начало вблизи пгт Тарутино, протекает по территории Тарутинского, Арцизского и Килийского районов Одесской области, впадает в озеро Китай. 

Притоки — Новоселовка, Ташлык (оба левые). На Алияге и её притоках сооружено множество запруд и небольших водохранилищ.

Примечания

Литература 
 Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озёр и расчёты основных характеристик их режима. — Т. 6. Украина и Молдавия. Вып. 1. Западная Украина и Молдавия (без бассейна р. Днестра). — Л., Гидрометеоиздат, 1978. — С. 250—251.

Бассейн Дуная
Реки Одесской области
Реки Тарутинского района
Реки, расположенные между бассейнами рек Прут и Днестр